Kuci steht für:
 Gutium, historisches asiatisches Land
 Kuçi (Stamm) 

Kuçi oder Kuci ist der Familienname folgender Personen:

 Hajredin Kuçi (* 1971), kosovo-albanischer Politiker
 Kim Kuci (* 1973), niederländischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 KUCI